Il singolare del torneo di tennis Tennis Napoli Cup 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gilles Müller che ha battuto in finale Arnaud Di Pasquale 7-68, 61-7, 6-1.

Teste di serie 

 Jan Vacek (secondo turno)
 Assente
 Tomas Behrend (primo turno)
 Nicolás Almagro (secondo turno)

 Stefano Pescosolido (primo turno)
 Giorgio Galimberti (secondo turno)
 Alessio Di Mauro (primo turno)
 Gilles Müller (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tennis Napoli Cup 2004